Skank est un groupe brésilien de pop/rock.
 Le skank désigne le contre-temps caractéristique des morceaux de reggae.